

Patronyme 

 Ana Maria Gosling (née en 1985), joueuse brésilienne de volley-ball ;
 Clint Gosling (né en 1960), footballeur néo-zélandais ;
 Dan Gosling (né en 1990), footballeur britannique ;
 James Gosling (né en 1956), informaticien canadien ;
 John Gosling (né en 1948), musicien britannique ;
 John T. Gosling, alias Jack Gosling (1938-2018), physicien américain ;
 Mike Gosling (né en 1980), joueur américain de baseball ;
 Paula Gosling (née en 1939), auteure américaine de roman policier ;
 Raymond Gosling (1926-2015), biologiste britannique, un des participants à la découverte de la structure de l'ADN ;
 Ryan Gosling (né en 1980), acteur, réalisateur, scénariste et compositeur canadien ;
 William Gosling (1869-1954), footballeur anglais.

Divers 
Gosling Emacs, logiciel informatique.

Homonymie de patronyme